Wakaso Mubarak, mais conhecido como Wakaso (Tamale, 25 de julho de 1990), é um futebolista ganês que atua como meia. Atualmente, está no .

Carreira em clubes
Revelado nas categorias de base do SC Adelaide, Wakaso profissionalizou-se em 2007, no Ashanti Gold, mas não chegou a jogar.

Em 2008, foi para a Espanha defender o Elche, tendo atuado em 58 partidas até 2011, marcando um gol. Neste último ano, assinou com o Villarreal B, participando de cinco jogos. Alçado ao time principal do Submarino Amarelo também em 2011, fez dezessete partidas, sem marcar gols.

Até 2012, defendia o Espanyol. Foram 26 partidas e três gols pela equipe da Catalunha. Em 2013, Wakaso foi vendido para o Rubin Kazan, da Rússia. Wakaso realizou dezesseis partidas e marcou dois gols pelo clube russo.

Em 2014, foi emprestado ao , por onde realizou cinco partidas. Na temporada seguinte, foi novamente emprestado, desta vez para o , por onde realizou vinte partidas e marcou um gol.

Em 2016, Wakaso assinou um contrato de três anos com o . Um ano depois, foi emprestado ao , por onde realizou onze partidas e marcou um gol.

Seleção
Wakaso defende a Seleção de Gana desde 2011, marcando seis gols em oito partidas. Anteriormente havia disputado algumas partidas pela Seleção Sub-17, em 2005.

Convocado para a Copa das Nações Africanas de 2013, Wakaso chamou a atenção por sua regularidade: marcou gols nas quatro partidas que disputou.

Títulos 
 Jiangsu Suning
 Campeonato Chinês: 2020

Links
 Ogol

Naturais de Tamale
Futebolistas do Gana
Futebolistas do Elche Club de Fútbol
Futebolistas do Villarreal Club de Fútbol
Futebolistas do Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona
Futebolistas do FC Rubin Kazan
Futebolistas do Celtic Football Club
Futebolistas da Unión Deportiva Las Palmas
Futebolistas do Panathinaikos FC
Futebolistas do Granada Club de Fútbol
Futebolistas do Deportivo Alavés
Futebolistas do Jiangsu Sainty
Jogadores da Seleção Ganesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2015
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2017
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2019
Jogadores do Campeonato Africano das Nações de 2021